Denumirea de Orizari se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Orizari, un sat în comuna Rodopi, regiunea Plovdiv;
 Orizari, un sat în comuna Tvărdița, regiunea Sliven.